Rapasaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rapasaaret (ö i Norra Savolax), 
 Rapasaaret (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 
 Rapasaaret (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar